Il doppio del torneo di tennis Lisbon Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Adams e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Tarik Benhabiles e Olivier Delaître 5-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Petr Korda /  Tomáš Anzari (primo turno)

 Carlos Costa /  Francisco Roig (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Alfonso Mora (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lisbon Challenger 1991